Adalgunda, Adelgunda – imię żeńskie pochodzenia germańskiego, składające się z członów adal- // adel- // edel- — "szlachetny ród" oraz -gund // -gunt — "walka, bitwa". Patronką tego imienia jest św. Adelgunda (Aldegunda) — według niektórych źródeł Aldegunda, imię notowane w Polsce od 1320 roku, jest wariantem imienia Adalgunda, według innych zaś — odrębnym imieniem o odmiennym znaczeniu.

W innych językach 
 franc. – Adelgunde
 niem. – Adelgunde, Adelgonde, Aldegundis, Algonda, Algunde, Gunda
 portug. – Aldegundes
 węgierski – Adelgund

Adalgunda, Adelgunda imieniny obchodzi 
 30 stycznia, jako wspomnienie św. Adelgundy (Aldegundy)

Znane osoby noszące imię Adalgunda, Adelgunda 
 Adelgunda Bawarska — księżniczka Bawarii

Zobacz też 
 (647) Adelgunde — planetoida

Przypisy 

Żeńskie imiona germańskie